Dobrić est un toponyme qui peut désigner :
Dobrić, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie ;
Dobrić, une localité de Croatie située dans la municipalité de Voćin, comitat de Virovitica-Podravina ;
Dobrić, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva ;
Dobrixhë/Dobrić, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjakovë/Đakovica, district de Gjakovë/Đakovica (MINUK) ou district de Pejë/Peć (Serbie).